Камасутра — індійський еротичний трактат, написаний лікарем Ватсьяяною за мотивами скульптурних зображень храму «Чорна пагода».
 Камасутра — комедія на дві дії Якубовської Марії Степанівни